Kenan ist ein männlicher Vorname, der auch als Familienname auftritt.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Kenan קֵינָן hebräischer Herkunft. In der Bibel taucht er als קֵינָן auf und ist vermutlich als Nebenform von Kain zu interpretieren. Die genaue Bedeutung ist unbekannt, in der Forschung werden „Schmied“ oder „Sklave“ diskutiert.

Der Name wird heute vor allem in der Türkei verwendet, dort mit der Bedeutung „die Heimat des heiligen Jakob“, „Palästina“ oder „das Paradies“.

Namensträger

Vorname 

 Kenan (Bibel), Person der Bibel, Sohn von Enosch

 Kenan Aslanoğlu (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Hüseyin-Kenan Aydın (* 1962), türkisch-deutscher Politiker
 Kenan Doğulu (* 1974), türkischer Sänger
 Kenan Evren (1917–2015), türkischer General und Putschist
 Kenan Hasagić (* 1980), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Kenan Horić (* 1990), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Kenan İmirzalıoğlu (* 1974), türkischer Schauspieler
 Kenan Karışık (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Kenan Kılıç (* 1962), türkischer Regisseur
 Kenan Kolat (* 1959), Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland
 Kenan Malik (* 1960), britischer Publizist und Rundfunkjournalist indischer Herkunft
 Kenan Olcay (1913–†), türkischer Ringer
 Kenan Ormanlar (1937–2015), Kameramann türkischer Herkunft
 Kenan Özer (* 1987), zyprisch-türkischer Fußballspieler
 Kenan Pars (1920–2008), türkischer Regisseur und Schauspieler armenischer Abstammung
 Kenan Şahin (* 1984), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Kenan Şimşek (* 1968), türkischer Ringer
 Kenan Sofuoğlu (* 1984), türkischer Motorradrennfahrer und Politiker (AKP)
 Kenan Thompson (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Kenan Yelek (* 1975), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Amos Kenan (1927–2009), israelischer Schriftsteller
 Augustus Holmes Kenan (1805–1870), US-amerikanischer Politiker
 Gil Kenan (* 1976), israelisch-US-amerikanischer Filmregisseur
 Lewis Holmes Kenan (1833–1871), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Milton Kenan Júnior (* 1963), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in São Paulo
 Owen Rand Kenan (1804–1887), US-amerikanischer Politiker
 Randall Kenan (1963–2020), US-amerikanischer Schriftsteller, Anglist und Hochschullehrer
 Thomas Kenan (1771–1843), US-amerikanischer Politiker

Weiteres 
 Kenan Memorial Stadium, Footballstadion in North Carolina, USA

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname